La Cuvée St. Antoine est une bière belge de haute fermentation.

Cette bière artisanale est brassée par la brasserie du Flo pour le compte de la Confrérie de l'ordre de Saint Antoine de Blehen. Le brassin se fait à Blehen (Hannut) depuis 2005. Auparavant, le brassage était réalisé par la brasserie du Bocq à Purnode et par la brasserie Van Steenberge à Ertvelde.

Variantes 
Blonde, blonde dorée avec une teneur en alcool de 7,5 %
Brune, bière brune avec une teneur en alcool de 9 %

Voir aussi

Articles connexes 
Brasserie du Flo
Liste des bières belges

Bière d'abbaye belge